Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2007/08 (Frauen) enthält alle für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2007/08 gemeldeten Spielerinnen und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Als einziger Verein schöpfte der SK Großlehna das Meldekontingent nicht komplett aus und meldete nur 13 Spielerinnen. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz; fünf Vereine setzten je 10 Spielerinnen ein, die übrigen je 11. Insgesamt wurden somit 127 Spielerinnen eingesetzt, von diesen bestritten 14 alle Wettkämpfe.

Punktbeste Spielerin der Saison war Eva Kulovaná (SK Großlehna) mit 9 Punkten aus elf Partien, 8,5 Punkte aus zehn Partien erreichte Ekaterina Borulya (OSC Baden-Baden). Je 7 Punkte betrug die Ausbeute von Jana Jacková (USV TU Dresden), Ketino Kachiani-Gersinska (OSC Baden-Baden) und Claudia Eckhardt (USV Volksbank Halle), wobei Jacková zehn Partien spielte, Kachiani-Gersinska und Eckhardt je 11. Mit Anna Burtassowa (USV TU Dresden), Tamara Klink (OSC Baden-Baden) und Milana Smolkina erzielten drei Spielerinnen 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Burtasowa wurde viermal eingesetzt, Klink dreimal und Smolkina zweimal.

Älteste Spielerin der Saison war die beim SK Großlehna spielende Christina Lehmann (* 1951), jüngste Spielerin die Dresdenerin Filiz Osmanodja (* 1996).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2007; AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SC Leipzig-Gohlis

Weiß-Blau Allianz Leipzig

USV TU Dresden

Rodewischer Schachmiezen

SK Großlehna

SK Doppelbauer Kiel

TSV Schott Mainz

SAV Torgelow

Karlsruher Schachfreunde

USV Volksbank Halle

Hamburger SK

OSC Baden-Baden 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Anke Lutz hieß bis zur Saison 2006/07 Anke Koglin.
 Birgit Petri hieß früher Birgit Schuster.
 Colette Phenn hieß früher Colette Schneider.
 Edyta Jakubiec hieß früher Edyta Andrzejewska.
 Manuela Gerlach-Büdinger hieß früher Manuela Gerlach.
 Andrea Müller heißt seit der Saison 2008/09 Andrea Ganzera.

Weblinks 

 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2007/08 auf der Website des Deutschen Schachbunds

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2007
Schach 2008